Adam Cichocki (ur. 1956) – polski urzędnik państwowy, były wojewoda lubelski
 Adam Cichocki (ur. 1962) – polski szachista